Aardrijkskunde
 Kaplan (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

Personen met de achternaam Kaplan
 Andreas Kaplan (1977), hoogleraar in de marketing en communicatie
 Clemis Eugene Kaplan (1952), Syrisch-orthodox aartsbisschop in de Verenigde Staten
 Eliezer Kaplan (1891-1952), Israëlisch politicus
 Fanny Kaplan (1890-1918), Russisch revolutionaire (pleger aanslag op Lenin in 1918)
 Felix Kaplan (1946), Litouws tenniskampioen
 Henry Kaplan (1918 - 1984), Amerikaans radiotherapeut
 Marcy Kaplan, Amerikaanse actrice
 Marvin Kaplan (1927-2016),  Amerikaans acteur, filmproducent en scenarioschrijver
 Metin Kaplan (1952), Turks moslimfundamentalist
 Robert Kaplan (1940), Amerikaans bedrijfseconoom
 Valeri Kaplan (1943), voormalig Russisch langebaanschaatser
 Viktor Kaplan (1876-1934) een Oostenrijkse ingenieur en uitvinder van de Kaplanturbine
 Kapllan Murat (1962), Belgisch crimineel van Albanese afkomst

Overig
 Michigan-model van Kaplan, bedrijfskundig model